Brădetu se poate referi la:

 Brădetu, Argeș
 Brădetu, Vrancea

Vezi și 
 Brădet (dezambiguizare)
 Brad (dezambiguizare)
 Râul Brădetul (dezambiguizare)

Toponime românești